Зеленяев:

 Зеленяев, Андрей Николаевич (1960—2017) — советский пловец, российский тренер.
 Зеленяев, Юрий Николаевич (род. 1934) — советский футболист.